Matancero puede hacer referencia a:

Matarife, trabajador de un matadero o frigorífico.
Matancero, natural del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Matancero, natural de la provincia cubana de Matanzas.
Matancero, natural de la ciudad cubana de Matanzas, capital de la provincia homónima.
Matancero, natural del municipio de La Matanza de Acentejo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España.
Matancero, natural de la pedanía de La Matanza en el municipio de Orihuela, provincia de Alicante, España.
Matancero, natural de la pedanía de La Matanza en el municipio de Santomera, Huerta de Murcia, España.